Португальская империя () — совокупность заморских по отношению к континентальной Португалии территорий мира, находившихся в колониальной зависимости от этой метрополии. Португальская империя на вершине своего могущества была одной из крупнейших империй в мировой истории. Её создание связано с началом эпохи Великих географических открытий, в ходе которых она стала одной из первых колониальных империй. Португальская империя существовала с XV столетия до (в случае с африканскими владениями) конца XX века.

Истоки 

Предпосылкой образования империи послужила ограниченность Португалии со всех сторон испанскими королевствами и невозможность сухопутного территориального расширения в сторону Европы. Великие географические открытия конца XV века, активная деятельность португальской знати и торговых элит привели к созданию крупнейшей морской империи нескольких следующих веков.

Инфант Генрих (Энрике) Мореплаватель часто упоминается как основатель Португальской империи. Под его покровительством португальские мореходы стали открывать новые земли, стремясь достичь Индии морским путём вокруг Африки.

Интерес инфанта Энрике Мореплавателя к географическим исследованиям, соединенный с развитием технологий в мореплавании, стремлением португальских купцов к товарам стран Востока и необходимостью открытия новых торговых путей вместе породили португальскую экспансию и Великие географические открытия. После взятия Сеуты в 1415 году инфант Энрике принялся отправлять морские экспедиции к югу вдоль западного побережья Африки. Первые плавания не принесли казне дохода, однако вскоре корабли, возвращаясь в Португалию, начали привозить золото и рабов с африканского побережья, и, таким образом, интерес к дальнейшим плаваниям возрастал все сильней. Одна за другой следовали экспедиции Нуну Триштана, Диниша Диаша, Альвизе Кадамосто и других выдающихся моряков, которые продвигались к югу все дальше и дальше.

Однако на момент смерти Энрике Мореплавателя в 1460 году португальцы не пересекли даже экватора, достигнув к тому времени лишь побережья Сьерра-Леоне и открыв ряд островов в Атлантическом океане, в том числе острова Зелёного мыса. После этого экспедиции на какое-то время прекратились, однако вскоре были возобновлены опять — король превосходно понимал, насколько важен для Португалии захват новых земель. Вскоре были достигнуты острова Сан-Томе и Принсипи, пройден экватор, а в 1482—1486 годах Диогу Кан открыл большой отрезок африканского берега к югу от экватора. Вместе с тем продолжалась экспансия в Марокко, а на гвинейском побережье португальцы активно устанавливали крепости и торговые пункты.

В 1487 году король Жуан II по суше направил двух офицеров, Перу да Ковильяна и Афонсу ди Паива, на поиски пресвитера Иоанна и «страны пряностей». Ковильяну удалось достичь Индии, однако на обратном пути, узнав о том, что его спутник погиб в Эфиопии, он направился туда и был задержан там по приказу императора. Однако Ковильян сумел передать на родину отчет о своем путешествии, в котором подтвердил, что вполне реально достичь Индии по морю, обогнув Африку.

Почти в то же время Бартоломеу Диаш открыл мыс Доброй Надежды, обогнул Африку и вышел в Индийский океан, окончательно доказав тем самым, что Африка не простирается до самого полюса, как полагали древние ученые. Однако матросы флотилии Диаша отказались плыть дальше, из-за чего мореплаватель не сумел достичь Индии и вынужден был вернуться в Португалию.

Наконец, в 1497—1499 годах флотилия из четырёх кораблей под командованием Васко да Гамы, обогнув Африку, достигла берегов Индии и вернулась домой с грузом пряностей. Задача, поставленная более восьмидесяти лет назад инфантом Энрике, была выполнена.

Создание империи 

В 1500 году Педру Алвареш Кабрал по пути в Индию сильно отклонился на запад и открыл Бразилию, заявив на неё португальские претензии. Жуан да Нова открыл острова Вознесения и Святой Елены, а Тристан да Кунья стал первооткрывателем архипелага, названного его именем. В Восточной Африке мелкие прибрежные мусульманские княжества были ликвидированы или стали вассальными союзниками Португалии.

Стремительно продвигалось освоение Индийского океана. Так, один из кораблей Педру Кабрала открыл Мадагаскар (1501 год), а остров Маврикий был открыт в 1507 году.
Далее пути португальцев пролегли в Аравийское море и Персидский залив, Сокотра была занята в 1506, тогда же Лоуренсу ди Алмейда посетил Цейлон. Король Португалии Мануэль I в 1505 году учредил титул вице-короля Индии для управление колониями в Азии и Восточной Африке. Первым вице-королём Португальской Индии стал Франсишку ди Алмейда.

В континентальной Азии первые торговые посты были основаны Кабралом в Кочине и Каликуте (1501), были завоёваны Гоа (1510), Малакка (1511), Мартином Афонсу ди Соуза захвачен Диу (1535).  посетил Кантон (1517) и открыл торговые отношения с Китаем, где в 1557 году португальцам было разрешено оккупировать Макао, в 1542 году тремя португальскими купцами случайно был открыт морской путь в Японию. В 1575 году Паулу Диаш де Новаиш начал колонизацию Анголы. В расцвете своего могущества Португальская Империя имела форпосты в Западной Африке, Индии, Юго-Восточной Азии.

Иберийская уния 
В 1580 году благодаря Иберийской унии Португалия объединяется с соседней Испанией под властью единой монархии. В 1640 году страна вернула себе независимость. На 60 лет португало-испанской унии приходится максимально интенсивная борьба Португалии с новой динамичной морской державой, Нидерландами, за колонии в Азии, Африке и Латинской Америке. В этой борьбе португальцы не имели былой государственной поддержки. Испанские монархи были сосредоточены на защите и расширении, в первую очередь, испанских колоний.

В конце XVI века португальцы по инерции продолжали проникать всё глубже внутрь Азии. 
Координируемые из Гоа экспедиции сумели распространить влияние Португалии в Южной и Юго-Восточной Азии; авантюристы, вроде Филипе де Бриту-э-Никоте, захватившего власть в Нижней Бирме, и официальные лица, вроде Константину де Браганса, рассчитывавшего покорить Джаффну, но в результате занявшего лишь остров Маннар, являлись активными проводниками португальского колониализма.

Принц Мориц, действуя в интересах Голландской Вест-Индской компании, нанёс португальцам ряд унизительных поражений. В результате в Бразилии образовалась обширная полоса голландских владений. Португальцами были также потеряны остров Сан-Томе, крепость Сан-Жоржи-да-Мина на Золотом берегу и город Луанда.

Хотя после расторжения унии и восстановления национальной государственности к 1654 году Португалия восстановила свою власть над Бразилией и Луандой, однако поступательная экспансия в Юго-Восточной Азии была голландцами сорвана. Так, из всей Индонезии в руках португальцев остался лишь Восточный Тимор, и это было закреплено Лиссабонским договором 1859 года.

Распад империи 

В XIX веке из-за вторжения Наполеона в Португалию империя потеряла флот, а с ним и большую часть своего богатства и могущества. Ликвидация Наполеоном португальской монархии и последовавшая за этим потеря Бразилии и экономический упадок привели к прекращению экспансионизма и постепенной утрате оставшихся колоний. К тому же предлагаемый Португалией проект создания «моста» сплошных колониальных владений Португалии с целью консолидации Анголы и Мозамбика («Розовая карта») провалился из-за противодействия Великобритании на Берлинской конференции колониальных держав и британского ультиматума 1890 года. К началу-середине XX века под властью Португалии оставались лишь Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Португальская Индия (Гоа, Диу и Даман), Сан-Томе и Принсипи, Макао, острова Зелёного Мыса (Кабо-Верде) и Восточный Тимор.

Тем не менее, существование в Португалии режима диктаторов Антониу ди Оливейры Салазара и Марселу Каэтану препятствовало процессам деколонизации, охватившим владения других европейских империй. На деятельность в португальских колониях левых повстанческих движений, стремящихся к независимости (МПЛА в Анголе, ФРЕЛИМО в Мозамбике, ФРЕТИЛИН в Восточном Тиморе, ПАИГК в Гвинее-Бисау и Кабо-Верде) центральная власть в Лиссабоне отвечала террором и операциями правительственных войск. Португальская колониальная империя перестала существовать только в 1975 году вследствие установления в метрополии демократического режима.

В 1999 году состоялась официальная церемония передачи португальского владения Макао (Аомынь) Китайской Народной Республике. В том же году ООН формально была признана утрата последней колонии — Восточного Тимора, независимость которому была предоставлена ещё после Революции гвоздик, но была сорвана индонезийской оккупацией. Ныне единственными заморскими территориями Португалии являются на правах автономных регионов Мадейра и Азорские острова.

Список колоний 

В настоящем списке представлены все территории мира, когда-либо находившиеся в колониальной зависимости от Португалии.

В северной Атлантике 

 Мадейра — c 1418
 Азорские острова — c 1427
 Гренландия (сейчас автономия Дании) — 1499—1500, претензии до 1535
 Земля Корте-Реал — 1501—? (сейчас часть Канады)
 Терра Нова (Ньюфаундленд) — 1501—?
 Лабрадор — 1499—1500
 Новая Шотландия — 1519—?

В Латинской Америке 

 Бразилия — 1500—1822
 поселения в Уругвае 
 Сисплатина — 1808—1827
 Колония-дель-Сакраменто — 1680—1777
 Французская Гвиана — оккупация 1809—1817
 Барбадос — 1536—?

В Африке

Западная Африка 

 анклавы в Марокко
 Сеута — 1415—1640
 Танжер — 1471—1662
 Агуш (Суира-Гедима) 1506—1525
 Алказер-Кебир (Эль-Ксар-эль-Кебир) 1458—1550
 Арзила (Асила) 1471—1550; 1577—1589
 Азамор (Аземмур) 1513—1541
 Мазаган (Эль-Джадида) 1485—1550; 1506—1769
 Могадор (Эс-Сувейра) 1506—1525
 Уадан — 1487 — середина XVI века
 Сафин (Сафи) 1488—1541
 Крепость Святого Креста мыса Ге (Агадир) 1505—1769
 Аргуин, (ныне часть Мавритании) — 1455—1633
 Зигиншор (сейчас в Сенегале) — 1645—1888

 Португальский Золотой Берег (ныне Гана) — 1482—1642
 Аккра — 1557—1578
 Эльмина — 1482—1637
 Крепость Сан-Жуан-Баптишта-де-Ажуда (сейчас часть города Уида, Бенин) — 1680—1961
 Острова Зелёного мыса (сейчас Кабо-Верде) — 1462—1975
 Португальская Гвинея (сейчас Гвинея-Бисау) — 1879—1974
 Кашеу — 1640—1974
 Бисау — 1687—1974

Экваториальная и Восточная Африка 

 Португальская Западная Африка (Ангола) — 1575—1975
 Португальское Конго (Кабинда) — сейчас эксклав Анголы — 1883—1975
 Ферна́ндо-По́ и Аннобон (сейчас части Экваториальной Гвинеи) — 1474—1778
 Сан-Томе и Принсипи — 1753—1975
 Сан-Томе — 1470—1641; 1648—1975
 Принсипи — 1500—1975
 Остров Святой Елены — 1502—1659
 Португальская Восточная Африка (сейчас Мозамбик) — 1498—1975
 южная часть Мадагаскара — 1496—1550
 Острова Святого Лаврентия — форпост 1498—1540
 форпост на Маскаренских островах — 1498—1540
 поселения в Кении
 Малинди — оккупация 1500—1630
 Момбаса — 1593—1729
 поселения в нынешней Танзании
 Килоа (сейчас Килва-Кисивани, Танзания) — 1505—1512
 Занзибар — 1503—1698
 Массауа — 1513—1554

В Азии

Аравия и Персидский залив 
 Аден (сейчас часть Йемена) — 1516—1538
 Сокотра (сейчас часть Йемена) — 1506—1511
 Бахрейн (Мухаррак и Манама) — 1521—1602
 Тарут — 1521?-1551?
 Жулфар (Рас эль-Хайма, сейчас часть ОАЭ) — 1515—1633?
 Либедиа (Бидья) — 1623—1646?
 Хор Факкан (сейчас эксклав Шарджи, ОАЭ) — 1620-?
 Калба (сейчас эксклав Шарджи, ОАЭ) — 1624-?
 Дибба-Аль-Хисн (сейчас эксклав Шарджи, ОАЭ) — 1624—1648
 Курийят — 1515—1648
 Бендер-Конг — 1624?-?
 Эль-Катиф/Катиф (сейчас часть Саудовской Аравии) — 1521—1529?
 Оман — 1508—1648
 Маскат — 1515—1650
 Сохар — 1507—1643
 Кальхат — 1515—?
 Барка — 1515—?
 Матрах — 1588—1648
 Эс-Сиб — 1621?-?
 Эль-Хасаб — 1623-?
 Мадха — 1624-?
 опорные пункты в Персии
 Бендер-Аббас/Гамру — 1506—1615
 Ормуз — 1515—1622
 Кешм — 1621—1622
 Португальская Индия
 Гоа — 1510—1962
 Диу — 1535—1962
 Даман — 1559—1962
 Бомбей — 1534—1661
 Каликут — 1512—1525
 Кочин — 1500—1663
 Лаккадивские острова — 1498—1545
 Басайн — 1535—1739
 Cambay/Khambhat
 Кананор — 1502—1663
 Чаул — 1521—1740
 Читтагонг — 1528—1666
 Кранганор — 1536—1662
 Хугли — 1579—1632
 Дадра и Нагар-Хавели — 1779—1954
 Масулипатам — 1598—1610
 Мангалур — 1568—1659
 Нагапатам — 1507—1657
 Палиакате — 1518—1610
 Коулан — 1502—1661
 Сальсетт — 1534—1737
 Сан-Томе де Мелапур — 1523—1662; 1687—1749
 Сурат — 1540—1612
 Тутикорин — 1548—1658
 Мальдивские острова — 1518—1521; 1558—1573
 Цейлон — 1597—1656/1658

Юго-Восточная Азия 
 Малакка (сейчас часть Малайзии) — 1511—1641
 Португальская Индонезия (ныне части Индонезии)
 Флорес (остров) — 1520—1636
 Молуккские острова — 1522—1605
 Макассар (о. Целебес) — 1512—1665
 Острова Банда — 1512—1621
 Западный Тимор — 1520—1640
 Восточный Тимор (сейчас Тимор-Лешти) — 1520—1975 (формально до 1999)
 поселения в Китае
 Португальский Макао — 1553—1999
 Da João, Lapa, Montanha (ныне Хэнцинь) — XIX век — 1941
 Острова возле Нинбо — 1533—1545
 Децима/Дэдзима (сейчас часть Нагасаки, Япония) — 1571—1639

См. также 
 Заморская провинция
 История Португалии
 Список крупнейших империй
 Лузотропикализм
 Тордесильясский договор
 Битва при Диу
 Иберийская уния
 Теория португальского открытия Австралии

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Хазанов А. М. Португальская колониальная империя. 1415―1974. ― М.: Вече, 2014. ― 382 с.
 Scott B. MacDonald. European Destiny, Atlantic Transformations: Portuguese Foreign Policy Under the Second Republic, 1974—1992. — Transaction Publishers. — 1993. — С. 176. ISBN 1-56000-078-3, ISBN 978-1-56000-078-5

Ссылки 

 Marco Ramerini, colonialvoyage.com
 Хроника Португальской империи на timelines.info

П
История Португалии